Libuše, cseh fejedelemasszony, Přemysl felesége
 Libuše (Libussa), Conradin Kreutzer operája (1822) 
Libuše, Bedřich Smetana operája (1881)
Libuše hercegnő (The Pagan Queen), 2009-es cseh filmdráma
Libuse, falu az Amerikai Egyesült Államok Louisiana államában, melyet cseh menekültek alapítottak